Marsmarken er et begreb, der stammer fra det antikke Rom, og er betegnelsen for et område inden for eller nær en by, brugt til eksercits- eller paradeplads for militæret.

Kendte eksempler er:
 Marsmarken (Rom) (Campus Martius), et område i oldtidens Rom
 Marsmarken (Paris) (Champ-de-Mars), et stort offentligt område uden for militærakademiet i Paris
 Marsmarken (Sankt Petersborg) (Marsovo pole), en plads i Sankt Petersborg